Haploporatia är ett släkte av mångfotingar. Haploporatia ingår i familjen Mastigophorophyllidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vinterdubbelfotingar
Haploporatia